Les épreuves de squash des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 25 juillet au  à Wrocław. Les têtes de série  sont Simon Rösner pour le tableau masculin et Camille Serme pour le tableau féminin. Ils remportent chacun leur épreuve. La surprise vient de l'élimination de Nicol David en demi-finale face à Joey Chan, première défaite depuis 2002 et 22 matchs consécutifs victorieux lors des Jeux mondiaux et première défaite depuis 15 ans face à une autre joueuse asiatique.

Organisation

Femmes

Têtes de série

Tableau 

Dans le match pour la médaille de bronze, Nicol David s'impose face à Fiona Moverley sur le score de 11-4, 11-8, 11-3.

Hommes

Têtes de série

Tableau 

Mathieu Castagnet remporte la médaille de bronze face à Diego Elías sur le score de 14-12, 12-10, 11-8

Podiums

Tableau des médailles

Références 

2017
Jeux mondiaux
Jeux mondiaux de 2017
Compétition de squash en Pologne